Kounkané peut désigner :
 Kounkané, la localité du Burkina Faso,
 Kounkané, la localité au Sénégal.